Ein Charaktereditor (auch: Charakter-Editor) bezeichnet ein Computerprogramm, mit dem sich 2D- oder 3D-Avatare oder Spielfiguren erstellen lassen. Während ein Charaktereditor den kompletten Charakter erfasst, wird ein reines Bearbeiten einer Textur auch als Skineditor bezeichnet. Anwendungen finden Charaktereditoren beispielsweise bei dem Erstellen von Spielfiguren in Computerspielen (vorwiegend in Rollenspielen und Lebenssimulationen) und der Entwicklung von Computerspielen, dem Erstellen von Profilbildern für Internetseiten und dem Erstellen von Figuren für Animations- oder Simulationszwecke. Anpassen lassen sich dabei zum Beispiel die Formen, Größen und Farben bestimmter Körperteile und Kleidung. Ferner bezieht sich ein Charaktereditor auch auf nicht äußerliche Werte, wie Fähigkeiten, Klassen, Charaktereigenschaften usw. Charaktereditoren sind oft bereits in Spielen oder Programmen enthalten oder können nachträglich aus dem Internet heruntergeladen werden. Dies kann neben den eigentlichen Anbietern des Produkts auch über Drittanbieter und Mods von Fans geschehen. Einige Anbieter bieten auch die Möglichkeit an, Charaktere in einem Browser zu erstellen und diese dann in einem gängigen Grafikformat zu speichern und zu exportieren. Für viele Entwicklungs- und Grafikprogramme gibt es spezielle Optionen oder Erweiterungen für die Charaktererstellung.

Siehe auch 
 Charakterdesign
 Sprite (Computergrafik)

Literatur 
 Chris Totten: Game Character Creation with Blender and Unity, 2012, ISBN 978-1-118-23771-7
 Antony Ward: Game Character Development with Maya, 2004, ISBN 978-0-13-421380-4

Grafikdesign
Computerspielbegriff
Computerspiel-Entwicklung